Okręty US Navy o nazwie USS "Bluebird":
 Pierwszy "Blue Bird" (SP-465) 
 Drugi "Bluebird" (AM-72) był trałowcem typu Albatros, który był w służbie US Navy w latach 1940-1945.
 Trzeci "Bluebird" (ASR-19) okrętem ratowniczym okrętów podwodnych typu Penguin, który był w służbie w latach 1946-1950. Przekazany Turcji.
 Czwarty "Bluebird" (AMS-121) był trałowcem typu Bluebird, który był w służbie w latach 1953-1968.

Bluebird